ybd – vecchio codice ISO 639-3 della lingua yangbye, ritirato per unione con lingua arakanese (ISO 639-3 rki)